Саудовская лига 1984/1985 () — 8-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Клубы

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

1983/1984
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 1983 году
Спорт в Саудовской Аравии в 1984 году